Lusttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lusttjärnet, sjö i Arvika kommun,  (1,4 ha)
Lusttjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (7,01 ha)
Lusttjärnen, Lappland, sjö i Malå kommun,

Se även
Lustjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn